Hughes kan syfta på:

 Hughes Aircraft Company – en amerikansk flygplanstillverkade grundad av Howard Hughes
 Hughes Helicopters – en amerikansk helikoptertillverkare, ursprungligen en del av Hughes Aircraft Company
 1878 Hughes – en asteroid

Personer
 Hughes (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Hughes (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer
 Hughes Felicité Robert de Lamennais (1782–1854), en fransk präst, teolog, filosof och socialpolitisk författare

Geografi

USA

 Hughes, Alaska – en stad i Alaska
 Hughes, Arkansas – Arkansas, Saint Francis County, 
 Hughes, Iowa – en övergiven stad i Iowa
 Hughes, Wisconsin – en ort Wisconsin

Se även
 Hughes County

Se även
 Hughes Lake
 Hughes Creek
 Hughes Point